Isidoro de Hoyos puede hacer referencia a:
 Isidoro de Hoyos y Rubín de Celis (1793-1876), militar y político español, I marqués de Hoyos.
 Isidoro de Hoyos y de la Torre (1838-1900), político, escritor y académico español, II marqués de Hoyos.